Der Begriff Lateralisation wird verwendet für
die Bestimmung eines Hörereignis-Orts bei Im-Kopf-Hörereignissen, siehe Lateralisation (Akustik)
die Aufteilung von Prozessen auf die rechte und linke Gehirnhälfte, siehe Lateralisation des Gehirns